Ел Десарољо има више значења:

 Ел Десарољо, Гранха (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Десарољо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику